Musk ist der Familienname folgender Personen:

 Elon Musk (* 1971), US-amerikanischer Unternehmer
 Justine Musk (* 1972), kanadische Schriftstellerin
 Kimbal Musk (* 1972), kanadisch-US-amerikanischer Unternehmer und Gastronom
 Maye Musk (* 1948), kanadisch-südafrikanisches Model
 Tosca Musk (* 1974), südafrikanische Filmemacherin

Künstlername:
 Musk Ming, chinesischer Künstler und Musiker

MuSK steht für:
 Muskelspezifische Rezeptortyrosinkinase, ein Protein

Siehe auch:

Abkürzung